

Села:
 Загір'я — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Загір'я — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Загір'я — Луганська область, Сватівський район
 Загір'я — Львівська область, Львівський район, Рава-Руська міська громада
 Загір'я — Львівська область, Львівський район, Солонківська сільська громада
 Загір'я — Львівська область, Самбірський район, Луківська сільська громада
 Загір'я — Львівська область, Самбірський район, Никловицька сільська рада
 Загір'я — Одеська область, Роздільнянський район (до 17.07.2020 Захарівський район)
 Загір'я — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

Села:
 Загір'я () — Мінська область, Борисовський район, Веселівська сільська рада
 Загір'я () — Мінська область, Борисовський район, Мстижська сільська рада
 Загір'я () — Мінська область, Логойський район, Знаменівська сільська рада
 Загір'я () — Мінська область, Логойський район, Плещеницька селищна рада
 Загір'я — Мінська область, Слуцький район
 Загір'я () — Мінська область, Смолевицький район, Драчківська сільська рада
 Загір'я () — Мінська область, Смолевицький район, Заболотська сільська рада
 Загір'я () — Мінська область, Червенський район

Загір'я () — місто, Підкарпатське воєводство, Сяноцький повіт

Загір'я () — назва історичної провінції

Загір'я () — село, округ Малацки, Братиславський край
 Ландшафтний заповідник Загір'я

Загір'я () — село, община Беране

Загір'я — історична область
 Загір'я — велика жупа Незалежної Держави Хорватії

Див. також 
 Загір'я-Кукільницьке
 Загір'я (район Калуша)